Andrzej Tarnowski – imię i nazwisko nosiło wielu polskich szlachciców:
 Andrzej Tarnowski (zm. 1562) herbu Leliwa, kasztelan połaniecki 1537, lubelski 1543, wojewoda lubelski 1545, kasztelan krakowski 1561, zm. 1562
 Andrzej Tarnowski (zm. 1588) herbu Leliwa, kasztelan bełski 1570, wojewoda bełski 1576, wojewoda krakowski 1581, kasztelan krakowski, zm. 1588
 Andrzej Tarnowski (zm. 1614) herbu Leliwa, kasztelan wiślicki 1603, wojewoda bełski 1608, zm. 1614
 Andrzej Tarnowski (kasztelan bełski) herbu Leliwa, kasztelan bełski 1612, zm. 1614
 Andrzej Tarnowski (1909–1978) herbu Leliwa